Biljni rod
 Vrbica (biljni rod), Lythrum L., biljni rod iz porodice Lythraceae.

Hrvatska
 Vrbica (Veliko Trojstvo), naselje u općini Veliko Trojstvo, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Vrbica (Semeljci), naselje u općini Semeljci, Osječko-baranjska županija
 Vrbica (Dubrovnik), prigradsko dubrovačko naselje
 Vrbica (rijeka), ulijeva se u jezero Ričice

BiH:
 Vrbica (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Vrbica (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foči-Ustikolini
 Vrbica (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Vrbica (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Vrbica (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Vrbica (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče

Crna Gora:
 Vrbica (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Vrbica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Vrbica (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Slovenija:
 Vrbica (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica

Srbija:
 Vrbica (Čoka, Srbija), naselje u općini Čoka